Portugal
 Calvos (Guimarães) — freguesia
 Calvos (Póvoa de Lanhoso) — freguesia
 A-dos-Calvos — aldeia da freguesia do Milharado

Desambiguações de topônimos